El Cacao – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Mariato
 El Cacao – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Panama
 El Cacao – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Tonosí